Reiner má více významů:

 Reiner (křestní jméno)
 Reiner (příjmení)
 Reiner (kráter na Měsíci)

Související články 
Rainer